El término Sverdlovski  puede referirse a:

Sverdlovski (Kémerovo), localidad del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Sverdlovski (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Sverdlovski (Kursk), localidad del óblast de Kursk, en Rusia.
Sverdlovski (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Sverdlovski (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.

Nombres relacionados 

en:Sverdlovsky (inhabited locality)